La Maison de France, sise au 42 rue Grimaldi à Monaco, est un bâtiment de style Belle-Époque de quatre niveaux et qui possède trois grandes salles.

Elle a été inaugurée en 1928 par le Prince Louis II. Elle voit défiler les membres de la Famille Princière, de nombreux chefs d’État français du  ainsi que Paul Reynaud, la Maréchale de Lattre, Mesdames Joffre et Blériot, le Maréchal Lyautey, l’Abbé Pierre, le Cardinal Tisserand et les ministres Maurice Schumann, Claude Cheysson et Jean-Pierre Masseret par exemple.

Histoire 

La Maison de France a été fondée le  par le Comité de Bienfaisance de la Colonie Française de Monaco avec l'autorisation et le concours de S.A.S le Prince Louis II Souverain de Monaco, Monsieur Gaston Doumergue (Président de la République Française), Monsieur Le Baron Pieyre (Consul général de France à Monaco et Président d'honneur du Comité) et Monsieur A. Taffe (Président du conseil d'administration du Comité et de la Maison de France).

La Maison de France a été le siège d'une antenne du Comité National de la Résistance à la fin de la  mondiale.

Aspect actuel 

Depuis , La Maison de France appartient à l’État monégasque mais héberge les Associations adhérentes à la Fédération des Groupements Français de Monaco (FGFM). Celle-ci a pour but de développer toute activité propre à promouvoir la pensée et les objectifs culturels, intellectuels, économiques et sociaux, de la France à Monaco, dans le cadre de la communauté de destin entre les deux pays. 

Les associations adhérentes au  sont :  

- le Comité d’Entraide des Français de Monaco, Présidente : Madame Michelle MAUDUIT-PALLANCA 

- l'Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite, Président : Monsieur Adrien VIVIANI 

- l'Association Pour le Devoir de Mémoire-Monaco, Président : Monsieur Pierre BRIERE 

- la 40ème Section des Médailles Militaires de Monaco/Beausoleil, Président : Monsieur Jean ITHURRALDE 

- la Croix de Guerre et Valeur Militaire, Président : Monsieur Francis GASTAUD  

- Rhin et Danube, Président : Monsieur Francis GASTAUD 

- la Société des Membres de la Légion d’Honneur Président : Monsieur Jean-Claude MICHEL, 

- l'Union des Français de Monaco, Président : Monsieur Christophe PISCIOTTA 

- la Section Monaco des Conseillers du Commerce Extérieur de la France, Président : Monsieur Jean-Pierre FONTENEAU 

La Maison de France est depuis sa création le lieu dans lequel se déroule trois types d'événements : ceux officiels (commémorations, remises de décoration, Journée Défense et Citoyenneté etc.), ceux culturels (expositions, conférences, projections etc.) et ceux associatifs (réunions de commissions, tenue d'assemblées générales, rassemblements amicaux etc.).

Événements

Officiels 
Elle célèbre tous les ans au sein du bâtiment la commémoration de la Cérémonie du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation le , de la Victoire du , de l'Appel du , de la Fête Nationale Française le  et de la commémoration de l'Armistice du  et l'Hommage à tous les morts pour la France.

Culturels 
  : Exposition sur les débarquements de Normandie et de Provence en 1944 et Conférence d'Herbert Traube.
  : Exposition Frontières croisées.
  : Exposition L'Art au service du goût.
  : Exposition Rendez-vous sur scène; Conférence Danser le monde par Gilles Montelatici.
  : Conférence de Jacques Boisson sur « La Principauté de Monaco et les Organismes Internationaux : un témoignage ».
  : Exposition Autour de Napoléon Bonaparte; Conférence Le vol de l'aigle : les causes du succès par Olivier Ghebali, Les Princes de Monaco à l'époque Napoléonienne par Alain Pigeard et Monaco sous le Second Empire par David Chanteranne.
  : Conférence économique de la Banque Populaire Côte d'Azur « La croissance de l'Europe ne dépend-elle que de la croissance mondiale ? ».
 Juin -  : Exposition La Nature de l'Art, en collaboration avec l'AIAP (Association Internationale des Arts Plastiques), trente-neuf artistes contemporains ont travaillé sur le thème.
 du 1er au  : Exposition "Maisons de France, carnet de voyage de Virginie Broquet".
 du 19 au  : "Musiques en Fête", Concerts/rencontres et exposition, en collaboration avec l'Académie de Musique et de Théâtre Rainier III.

Notes et références 

Palais à Monaco